Menlo kan syfta på:

Geografi

USA 

 Menlo, Georgia, ort, Chattooga County, 
 Menlo, Iowa, ort, Guthrie County, 
 Menlo, Kansas, ort, Thomas County,

Se även
Menlo Park – ett samhälle i storstadsområdet San Francisco, USA
Menlo Park – en teknikhistoriskt intressant del av Edison, New Jersey, USA

Robotskapade USAförgreningar